Denis Francoeur, né à Shawinigan au Canada le , est un instructeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ayant œuvré à titre de gardien de but jusqu'au niveau Midget AAA, il a par la suite orienté sa carrière dans le monde du hockey mais à titre d'instructeur (entraîneur).

Après une carrière de 6 années dans la fonction publique québécoise au sein de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), il devient en 1995 l'entraineur des Cataractes de Shawinigan du circuit de la LHJMQ. 

En 2001, il fut récipiendaire du trophée Ron-Lapointe remis au meilleur instructeur de la LHJMQ.

Son association avec Shawinigan se termina en 2005. Par la suite il fut membre du personnel d'instructeurs des Bulldogs de Hamilton de la Ligue américaine de hockey (LAH) au printemps 2005. Les Bulldogs de Hamilton sont une filiale (club école) du Canadiens de Montréal et des Oilers d'Edmonton de la Ligue nationale de hockey.

En  il fut nommé entraineur-chef du Titan d'Acadie-Bathurst de la LHJMQ et congédié le .

Voir aussi 

Naissance en février 1963
Ligue de hockey junior majeur du Québec
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Entraîneur du Titan d'Acadie-Bathurst
Naissance à Shawinigan